Бевис Кристофер Кизито Мугаби (; родился 1 мая 1995, Лондон, Англия) — угандский футболист, защитник клуба «Мотеруэлл» и сборной Уганды.

Бевис родился в Лондоне в семье выходцев из Уганды.

Клубная карьера 
Мугаби — воспитанник клубов «Фулхэм» и «Саутгемптон». Летом 2016 года Бевис подписал контракт с командой «Йовил Таун». 13 августа в матче против «Лутон Таун» он дебютировал в английской Второй лиге. 11 марта 2017 года в поединке против «Моркама» Бевис забил свой первый гол за «Йовил Таун». Летом 2019 года Магби перешёл в шотландский «Мотеруэлл». 27 октября в матче против «Рейнджерс» он дебютировал в шотландской Премьер-лиге.

Международная карьера 
24 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Сан-Томе и Принсипи Мугаби дебютировал за сборную Уганды.

В 2019 году Бевис принял участие в Кубке Африки в Египта. На турнире он сыграл в матчах против команд ДР Конго, Сенегала и Зимбабве.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Уганды
Игроки сборной Уганды по футболу
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Мотеруэлл»